Градль () — немецкая фамилия:

 Градль, Генрих (1842—1895) — австрийский историк из судетских немцев
 Градль, Георг (1884—1950) — немецкий политик и государственный деятель
 Градль, Герман (1883—1964) — немецкий художник, график и иллюстратор
 Градль, Йозеф (род. 1921) — немецкий политик
 Градль, Йоханн Баптист (1904—1988) — немецкий политик
 Градль, Кристина (род. 1948) — немецкая писательница
 Градль, Макс Йозеф (1873—1934) — немецкий график
 Градль, Тесса (1867—1914) — немецкая певица